Всеми́рная организáция скáутского движéния () — международная организация, объединяющая национальные скаутские организации на мировом уровне.

Данная организация была создана в 1920 году. Исполнительными органами организации являются Всемирный скаутский комитет из 14 человек и Всемирное скаутское бюро.

Список стран-членов WOSM

Генеральные секретари 
  Хьюберт Мартин (1920—1938)
  Джон Скиннер Уилсон (1938—1951)
  Ласло Надь (1968—1988)
  Жак Морейллон (1988—2004)
  Эдуардо Миссони (2004—2007)
  Люк Паниссо (2007—2009 и. о., 2009—2012)
  Ахмад Алхендави (2017 — )

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Скаутские организации
Международные молодёжные организации
Списки стран